

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Децим Гатерий Агриппа (плебей) и Гай Сульпиций Гальба (патриций); консулы-суффекты: Марк Кокцей Нерва и Гай Вибий Руфин (оба — плебеи); претор: Юний Отон; эдил: Гай Кальпурний Бибул.

Китай 
 Армия, посланная Ван Маном подавить восстание краснобровых, была разбита.

Родились 
 Гней Корнелий Лентул Гетулик (консул-суффект 55 года) — римский военный и политический деятель.

Скончались 
 Гай Атей Капитон — древнеримский юрист.
 Гней Азиний Салонин — патрон Путеол.
 Юния Терция — римская матрона, известная в первую очередь из-за своей связи с двумя главными убийцами Цезаря.

См. также

Примечания